Catalina de Alençon (en francés: Catherine d'Alençon; antes de 1396 - París, 22 de junio de 1462) era la hija menor de Pedro II de Alençon y de su esposa, María Chamaillard, vizcondesa de Beaumont-au-Maine. Catalina fue la segunda esposa del duque Luis VII de Baviera y también dama de compañía de su cuñada, Isabel de Baviera.

Vida 
Catalina provenía de una rama cadete de la familia real francesa, la Casa de Valois; su familia era conocida como la Casa de Valois-Alençon. Su hermano, Juan I de Alençon, fue asesinado en la batalla de Agincourt contra el rey Enrique V de Inglaterra. En 1411, Catalina contrajo matrimonio con Pedro de Navarra, conde de Mortain, de 30 años.  Pedro era hermano del rey Carlos III de Navarra. Después de sólo un año de matrimonio, Pedro murió. No tuvieron hijos.

Un año después de la muerte de Pedro, Catalina fue comprometida con Luis VII de Baviera, hermano de Isabel de Baviera, reina de Francia. Sin embargo, la boda tuvo que ser aplazada ya que Luis fue tomado prisionero. Finalmente la boda se celebraría tras la liberación de Luis a principios de octubre de 1413. La dote de Catalina no sólo incluía el condado de Mortain y 60.000 francos sino que también creó conexiones entre el ducado de Baviera y Francia.

Luis viajó a principios de 1415 como cabecilla de la embajada francesa al Concilio de Constanza. Le entregó el condado de Mortain a Juan l de Borgoña para liberar a su esposa durante la guerra civil entre Borgoña y Armagnac en 1417. Catalina había sido tomada prisionera por Bernardo VII de Armagnac.

Catalina perdió todos sus ingresos tras la invasión de Enrique V de Inglaterra. El rey ocupó el condado de Mortain y las propiedades de la duquesa en Normandía. Utensilios preciosos, documentos y libros de contaduría fueron tomados por los ingleses. La ayuda finalmente no vendría de su marido sino del rey inglés, quien hizo un acuerdo con el rey francés, el tratado de Troyes, en el que se le concedería a Catalina 2.000 francos por año en compensación por sus pérdidas. En 1421, Catalina viajó a Inglaterra para servir como dama de compañía de la esposa de Enrique V, Catalina de Valois, quien era sobrina de la duquesa. Catalina incluso presenció el nacimiento del futuro rey Enrique VI de Inglaterra.

El marido de Catalina falleció el 1 de mayo de 1447 en Burghausen.

Ella pasó a servir como dama de compañía de su cuñada, Isabel de Baviera. Catalina falleció el 22 de junio de 1462 en París y fue enterrada en la abadía de Santa Genoveva. En la actualidad se encuentra enterrada junto a su primer marido, Pedro de Navarra.

Hijos 
Luis VII de Baviera y Catalina tuvieron dos hijos:

 Juan de Baviera (nacido el 6 de febrero de 1415): murió en la infancia.
 Hija de nombre desconocido que murió en la infancia

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Cawley, Charles. Capetos, Tierras Medievales.

Duquesas consortes de Baviera del siglo XV
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)
Nobles francesas del siglo XIV
Nobles francesas del siglo XV
Personas de la guerra de los Cien Años
Casa de Alençon

Nobles alemanas del siglo XV
Nacidos en París